Светозар Василев Неделчев е български актьор.

Биография 
Роден е в град Бургас на 22 септември 1933 г.

През 1956 г. завършва актьорско майсторство в класа на професор Желчо Мандаджиев във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“.

Работил в Софийски драматичен театър (1960 – 1962), Драматичен театър „Боян Дановски“ Перник (1962 – 1964), Драматичен театър „Н. О. Масалитинов“ в Пловдив (1964 – 1965) и софийските Народен театър за младежта (1965 – 1966), и Театър „София“ (1966 – 1993).

Умира на 26 септември 2020 г. на 87 години.

Награди и отличия 
 „Награда за мъжка роля“ за (Драгой) от пиесата „Залез над Струма“ от Д. Стоевски на „районен преглед“ (Перник, 1964).
 „I награда за актьорско майсторство“ на II национален преглед на българската драма и театър.

Театрални роли 
 „Четвъртият“ (К. Симеонов) – Дик
 „Опасни завои“ (Пристли) – Гордън
 „В полите на Витоша“ (Пейо Яворов)
 „Танго“

Телевизионен театър 
 „Ревизорски уроци“ (1988) (Радослав Михайлов), 2 части
 „Кариера“ (Евгений Тодоров) (1985)
 „Съединението“ (1985) (Пелин Пелинов) – фон Дригалски
 „Седем вика в океана“ (1982) (Алехандро Касона)
 „Константин и Фружин“ (1982) (Радко Радков)
 „Магелан“ (1982) (Еманюел Роблес)
 „Мари Октобр“ (Жан Робер, Жюлиен Дювивие, Анри Динсън) (1980)
 „Мач“ (Ян Гловацки) (1978)
 „Оптимистична трагедия“ (1977)
 „В Чинцано всичко е спокойно“ (1976) (Любен Попов) – мюзикъл
 „Убийство в библиотеката“ (1975) (Брягинский и Рязанов)
 „Черната стрела“ (1974) (Йордан Добрев)
 „Извънреден посланик“ (1966) (Ариадна и Пьотр Тур)

Филмография

Външни препратки 
 
 Светозар Неделчев в КиноПоиск
 Светозар Неделчев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Родени в Бургас